Altneuhaus steht für:
 Altneuhaus (Grünwald), Ort im Landkreis Amberg-Sulzbach
 Schloss Altneuhaus
 Burgstall Altneuhaus bei dem Markt Falkenberg